Цебельда — позднеантичное и раннесредневековое государственное образование 
 Цебельда — село в Абхазии/Грузии